Miejscowości w Australii:
 Springbrook – miasto w stanie Queensland
Miejscowości w USA:
 Springbrook – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 Springbrook – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Springbrook – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
Gminy w USA:
 Springbrook (ang. Springbrook Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sheridan
 Springbrook (ang. Springbrook Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Springbrook (ang. Springbrook Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn